Список танцевальных хитов № 1 2006 года по версии Billboard включает танцевальные синглы, занимавшие 1 место в хит-параде Hot Dance Club Play в 2006 году. Позиции хит-парада формируются на основе статистических данных о музыкальных треках, проигрывающихся ночных клубах США; плей-листы предоставляются еженедельно клубами и диджеями.

Список синглов № 1

См. также 
 2006 год в музыке
 Список танцевальных радиохитов № 1 2006 года (Billboard)
 Лучшие синглы США 2006 года по версии Billboard
 Список синглов №1 в США в 2006 году (Billboard)
 Список альбомов № 1 в США в 2006 году
 Список рок-хитов №1 2006 года (Billboard)

Примечания 

Чарты Billboard 2006 года
Списки танцевальных хитов Billboard